US Open 2018 a fost cea de-a 138-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 27 august – 9 septembrie 2018, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Rafael Nadal și Sloane Stephens, campionii titulari la probele masculine și feminine de simplu din 2917 nu au reușit să-și apere titlurile. Nadal s-a retras în timpul meciului din semifinală împotriva lui Juan Martín del Potro. Stephens a fost învinsă în sferturile de finală de Anastasija Sevastova, pe care Stephens o învinsese în aceeași etapă anul precedent.

Novak Djokovic a câștigat titlul la simplu masculin, învingându-l pe del Potro în finală cu 6–3, 7–6 (7–4), 6–3. A fost al treilea titlu al său la US Open și al 14-lea Grand Slam, egalând recordul lui Pete Sampras. La simplu feminin, Naomi Osaka a învins-o pe Serena Williams în finală, cu 6–2, 6–4, devenind prima campioană a Japoniei la Grand Slam la simplu.

Campioni
Novak Djoković l-a învins pe del Potro în seturi consecutive câștigând al treilea titlu de la US Open și al doilea titlu de Grand Slam al anului. Această victorie l-a readus în top 3 în clasamentul mondial pentru prima dată de la Openul Francez din 2017. La general a fost cel de-al 14-lea titlu de Grand Slam. După Federer, a devenit al doilea jucător de tenis din istorie care a câștigat atât Wimbledon, cât și US Open de trei ori într-un singur sezon.

Naomi Osaka, la 20 de ani, a câștigat proba de simplu feminin, devenind prima japoneză din istoria Grand Slam-ului care a câștigat un trofeu.ingles tennis title at the 2018 US Open. She became the first Japanese to win a major singles title.  A fost, de asemenea, cea mai tânără câștigătoare al US Open de când Maria Șarapova a câștigat în 2006. După victorie, Osaka și-a făcut debutul în top 10.

Dublul masculin a fost dominat de cuplul american Mike Bryan și Jack Sock, care au câștigat al doilea lor titlu ca pereche, după victoria de la Wimbledon 2018. Pentru  Bryan a fost cel de-al 18-lea titlu de Grand Slam la dublu, întrecându-l pe australianul John Newcomb în fruntea statisticilor istorice. Odată cu victoria celui de-al șaselea titlu la US Open, el a devenit cel mai în vârstă campion masculin de dublu, la vârsta de 40 și 4 luni. Pentru Sock, a fost al treilea titlu de Grand Slam.

La dublu feminin, australianca Ashleigh Barty și americanca CoCo Vandeweghe au câștigat titlul la dublu feminin. Pentru ambele a fost primul lor titlu de Grand Slam.

Dublul mixt a fost câștigat de perechea americano-britanică Bethanie Mattek-Sands și Jamie Murray. Americanca a câștigat al treilea titlu de Grand Slam într-o competiție mixtă iar pentru Murry a fost a patra victorie într-un astfel de turneu. În plus, el a reușit să-și apere trofeul.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Scaun cu rotile

Juniori

Premii în bani 
Compensația totală în premiile în bani pentru US Open 2018  a fost de 53 de milioane de dolari, o creștere de peste 5% față de 2017. Din acest total, un record de 3,8 milioane de dolari este destinat campionilor la simplu masculin și feminin, care a crescut cu 2,7% față de anul trecut. Acest lucru face ca US Open să fie cel mai profitabil și cel mai bine plătit Grand Slam de tenis din lume, depășind French Open.

Note

2018
2018 în tenis
2018 în Statele Unite ale Americii